Bowes ist der Familienname folgender Personen:
 Beverly Bowes-Hackney (* 1965), US-amerikanische Tennisspielerin
 Bill Bowes (Cricketspieler) (1908–1987), englischer Cricketspieler
 Edward Bowes (1874–1946), US-amerikanischer Hörfunkmoderator
 George Bowes (1701–1760), britischer Politiker
 Hollie-Jay Bowes (* 1989), englische Schauspielerin
 Imornefe „Morph“ Bowes (* 1976), britischer Beachvolleyballtrainer

 Margie Bowes (* 1941), US-amerikanische Musikerin
 Mary Bowes (1749–1800), englische Bühnenschriftstellerin
 Richard Bowes (* 1944), US-amerikanischer Autor

 Sharon Bowes (* 1966), kanadische Sportschützin
 Wilbert Bowes (1925–2008), jamaikanischer Polizeichef
 William Hely Bowes (1858–1932), britischer Brigadegeneral

der Name folgender Orte:
 Bowes (County Durham), ein Ort im County Durham, England

im NRHP gelistete Objekte:
 Bowes Building, in Tacoma, Washington, ID-Nr. 79002553
 Bowes House, in Huntington Bay, New York, ID-Nr. 85002492

Siehe auch:
 Bowes-Lyon